Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute du 4 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Justine Henin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Hlaváčková et Lucie Hradecká.

Faits marquants 

 La Belge Justine Henin, ex- mondiale et après 20 mois d'absence, fait son retour à la compétition dans ce tournoi, pour lequel les organisateurs lui ont accordé une invitation (Wild Card) ; elle remporte d'entrée son match de premier tour face à la tête de série , la Russe Nadia Petrova alors  mondiale. Elle arrive en finale face à Kim Clijsters et s'incline non sans avoir obtenu deux balles de match sur le service de sa compatriote.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2010 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2010
Brisbane
Tennis en Australie en 2010
Tennis en janvier 2010